Bunner steht für:

 Bunner-Gletscher in der Antarktis
 Rudolph Bunner (1779–1837), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker

Siehe auch:
 Bunners